Noppel ist der Familienname folgender Personen:
 Constantin Noppel (1883–1945), deutscher Jesuit und Sozialpädagoge
 Konstantin Noppel (1836–1914), deutscher Kaufmann, Bürgermeister und Mitglied des Deutschen Reichstages